Crèvecoeur oder Crèvecœur ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Crèvecoeur (Joseph-Eugène Crèvecoeur; 1819–1891), französischer Komponist 
 Jacques de Crèvecœur († 1439), burgundischer Militär 
 Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes (1788–1868), Geologe und Antiquar
 Jean de Crèvecoeur (1735–1813), US-amerikanischer Schriftsteller französischer Herkunft 
 Jean Boucher de Crèvecoeur (1906–1987), französischer Offizier
 Philippe de Crèvecœur, Marschall von Frankreich des 15. Jahrhunderts

Crèvecœur ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Crèvecœur-en-Auge, französische Gemeinde im Département Calvados
 Crèvecœur-en-Brie, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Crèvecœur-le-Grand, französische Gemeinde im Département Oise
 Crèvecœur-le-Petit, französische Gemeinde im Département Oise
 Crèvecœur-sur-l’Escaut, französische Gemeinde im Département Nord
 Crèvecœur (Louisiana), französisches Fort in Louisiana
 Crèvecœur (Niederlande), niederländisches Fort bei ’s-Hertogenbosch
 Kanton Crèvecœur-le-Grand im französischen Département Oise

Crèvecœur bezeichnet:
 Crèvecœur (Film), französischer Dokumentarfilm von Jacques Dupont (1955)
 Crève-Cœur, eine Hühnerrasse der Region um Crèvecœur-en-Auge

Siehe auch:
 Creve Coeur